Шехрі, аль-Шехрі або аш-Шехрі — арабське прізвище. Відомі носії:
 Фузі Аш-Шехрі — саудівський футболіст
 Яхья Аль-Шехрі — саудівський футболіст

Інше 
 Шехрі (мова)